Pilões peut désigner :

Pilões, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Pilões, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
 le rio Pilões, cours d'eau de l'État de Santa Catarina
 le rio Pilões, cours d'eau de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme